Щильско — деревня в Дновском районе Псковской области России.  Входит в городское поселение Дно.

Расположена на северо-восточной окраине города Дно.

Население 

Численность населения деревни на 2000 год составляла 78 жителей, на 2011 год — 90 жителей.

История 
До 2005 года деревня входила в состав Замошской волости (с центром в д. Лукомо), с 2006 до 2015 года — в состав Лукомской волости.

Примечания 

Населённые пункты Дновского района